Сражение за Таракан (1942)
 Сражение за Таракан (1945)